Полигини́я (от  «много-» и  «жена»), многожёнство — термин, который может означать:
 многожёнство (применительно к людям),
 наличие на одном цветке нескольких пестиков,
 в животном мире — спаривание самца с несколькими самками в течение одного сезона.
 у муравьёв и некоторых других общественных насекомых — наличие нескольких яйцекладущих маток в семье.

Иногда термин «полигиния» путают с термином «полигамия».

См. также 
 Моногамия
 Полигамия
 Полиандрия
 Эффект Кулиджа

Примечания